Iwan Beljajew (russ. Иван Беляев) ist der Name folgender Personen:

* Iwan Bjeljajew (* 1935), ukrainischer Leichtathlet
 Iwan Wjatscheslawowitsch Beljajew (* 1986), russischer Fußballtorhüter